Riket kan avse:

Sverige - man kan i tal och skrift omtala Sverige som riket. Exempel på detta är skrivningar såsom Hot mot rikets säkerhet.
Riket (dramaserie) – en dansk TV-serie från 1994
Riket II – en dansk TV-serie från 1997 och fortsättningen på TV-serien från 1994
Riket (programformat) – ett programformat som utvecklats av Troja Television, Sveriges Television och Jarowskij
Riket (SVT) – en svensk TV-serie från 2004 och 2005 som bygger på programformatet
Riket (rollspel) – ett äventyr till rollspelet Wastelands
Riket – Finland utom Åland ur åländskt perspektiv, se Fastlands-Finland

Se även
Rike
Tredje riket